European Open 2001 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 23. novembra do 1. decembra 2001 v Valletta, Malta.

Turnir je osvojil Stephen Hendry, ki je v finalu z izidom 9-2 odpravil Joeja Perryja.

Zaključni turnir

Viri

European Open 2001
European Open 2001